Campeaux kan syfta på:
 Campeaux, Calvados
 Campeaux, Oise